Tajget – góra w Grecji
 Tajget – pasmo górskie w Grecji